Förderreuther ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Förderreuther (1852–1929), deutscher Eisenbahningenieur
 Max Förderreuther (1857–1933), deutscher Heimatpfleger
 Max Förderreuther (Landrat), deutscher Landrat im Landkreis Donauwörth
 Robert Förderreuther (1859–1906), deutscher Maler (Nürnberg)